Хохлы — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Новоуситовской волости.

Расположена в 10 км к югу от посёлка Палкино и в 2 км к западу от деревни Новая Уситва. На северо-востоке примыкает к деревне Грибули.

Население — 157 человек (2000 год), 139 человек (2010 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района